Acarigua peut désigner :

Toponymes

Acarigua : ville et chef-lieu de la municipalité de Páez dans l'État de Portuguesa ;
 Río Acarigua : capitale de la paroisse civile de Río Acarigua de la municipalité d'Araure dans l'État de Portuguesa ;

Subdivisions 
 Río Acarigua : l'une des deux divisions territoriales et statistiques dont l'unique paroisse civile de la municipalité d'Araure dans l'État de Portuguesa.

Homonymie de toponyme